Lotužis ist der Familienname folgender Personen:

 Paulius Lotužys (* 1998), litauischer Fußballspieler
 Tomas Lotužis (* 1992), litauischer Leichtathlet